Kedawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedawang, administrativ by, Jawa Timur,

Malaysia 

 Kedawang (mukim i Malaysia), Kedah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar